Il portafoglio All Weather è un portafoglio di investimento creato da Ray Dalio, proprietario e gestore del fondo di investimenti Bridgewater Associates.

Come suggerisce il nome, il portafoglio All Weather è studiato per essere in grado di superare qualsiasi tempesta economica. Esso si basa sul principio della diversificazione delle assett class in base alla stagionalità, ovvero in base alla fase del ciclo economico in atto. Questa diversificazione porta a ridurre drasticamente la volatilità complessiva del portafoglio.

Ray Dalio, suddivide i quattro parametri che incidono sugli investimenti in:

 Inflazione, cioè l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi
 Deflazione, cioè la diminuzione dei prezzi dei beni e dei servizi
 Crescita economica in aumento, quando ci sono alta occupazione e PIL in aumento
 Crescita economica in calo, quando ci sono bassa occupazione e PIL in diminuzione

Sulla base di questi 4 fattori, Dalio si aspetta che possiamo in ogni momento attraversare una delle 4 "stagioni" dell’economia che individua in:

 Inflazione superiore al previsto.
 Inflazione inferiore al previsto.
 Crescita economica superiore alle attese.
 Crescita economica inferiore alle attese.

L’All Weather dal 1984 al 2020 ha prodotto un rendimento netto annuo del +9.72% ed ha realizzato una perdita massima del 3.93%.

Come è formato l'All Weather 
Analizzando i movimenti delle assett class negli ultimi 35 anni Dalio ha individuato quelle che si sono comportate bene in ciascuna di queste diverse stagioni, con l’obiettivo di creare una diversificazione che consenta una crescita costante e una diminuzione dei rischi.

Il portafoglio All Weather è così suddiviso:

 30% azioni statunitensi
 40% titoli di stato a lungo termine
 15% titoli di stato a medio termine
 7,5% materie prime
 7,5% oro

Il rendimento annuo composto dell'All Weather portfolio nella decade 2010-2020 è stato del 7,79% all’anno, con una deviazione standard del 5,60%.

Il portafoglio All Weather è un portafoglio di tipo set-and-forget, ovvero un portafoglio che una volta strutturato non ha bisogno di particolari interventi nel corso del tempo oltre a quello di ribilanciare il peso delle varie assett class.

Note 

Società di investimento